Hádek může být:

 malý had

příjmení osob
 Jan Hádek (* 1945) - český plochodrážní závodník
 Jana Hádková (* 1952) – česká režisérka
 Josef Hádek (1922–2009) – katolický kněz a politický vězeň
 Kryštof Hádek (* 1982) – český herec, bratr Matěje
 Matěj Hádek (* 1975) – český herec, bratr Kryštofa

lokalita
 Hádek (Moravský kras)

Rozcestníky - příjmení